Saronni est un patronyme italien porté notamment par :

 Alberto Saronni (1961-), coureur cycliste italien ;
 Antonio Saronni (1956-), coureur cycliste italien ;
 Giuseppe Saronni (1957-), coureur cycliste italien ;
  (2007-), gymnaste italienne.

Patronyme italien